Il doppio del Swedish Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma solo Björkman ha partecipato in coppia con Jared Palmer.

Björkman e Palmer hanno perso in semifinale contro Simon Aspelin e Massimo Bertolini.

Aspelin e Bertolini hanno battuto in finale 6–7 (3–7), 6–0, 6–4 Lucas Arnold Ker e Mariano Hood.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Jared Palmer (semifinali)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (finale)
 Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (campioni)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2003
ATP Tour 2003